Az 1996-os FIDE-sakkvilágbajnokság versenysorozata zónaversenyekből, zónaközi döntőből, a világbajnokjelöltek párosmérkőzéses rendszerű egyenes kieséses versenyéből, valamint a világbajnoki döntőből állt. Az orosz Anatolij Karpov és az amerikai Gata Kamsky közötti döntőre 1996. június 6. – július 11. között az oroszországi Elisztában került sor. A mérkőzést Karpov 10½–7½ arányban nyerte, ezzel megvédte FIDE-világbajnoki címét.

Előzmények 
1993-ban a regnáló hivatalos világbajnok Garri Kaszparov a világbajnoki döntő előtt saját sportszövetséget alapított, a Professzionális Sakkozók Szövetségét (PCA), és annak keretén belül rendezte meg a „klasszikusnak” nevezett világbajnoki döntőt a világbajnokjelöltek versenyének győztesével, az angol Nigel Shorttal. A FIDE megfosztotta világbajnoki címétől és törölte ranglistájáról Kaszparovot és a PCA-hoz csatlakozó Nigel Shortot. A FIDE-sakkvilágbajnoki cím megszerzésére külön mérkőzést írt ki, majd ezt követően 1993-tól egészen 2006-ig, az úgynevezett „címegyesítő” mérkőzésig a sakkozás két világbajnokot tartott nyilván: a PCA által szervezett verseny világbajnokát, aki az úgynevezett „klasszikus sakkvilágbajnoki” címet viselte, valamint a FIDE sakkvilágbajnokát.

A zónaversenyek 
A zónák számozásában új felosztást követtek. A földrészek alapján négy főzónát, azon belül alzónákat jelöltek ki. Ennek megfelelően az 1. zónába Európa, a 2. zónába Amerika, a 3. zónába Ázsia és a 4. zónába Afrika tartozott.

Az európai 1. zónában hét alzónában szerveztek versenyeket.

1.1.a. zóna Dublin (Írország)
Ebbe a zónába Anglia, Skócia, Wales, Írország, Jersey és Guernsey tartozott.

Az 1993. március 31. – április 13. között az írországi Dublinban tartott versenyen 56 induló számára 11 résztvevős svájci rendszerű versenyen biztosították az első két helyezett számára a zónaközi versenyre való továbbjutás lehetőségét. Ez két angol versenyzőnek sikerült, Michael Adams és Jon Speelman jutott tovább.

1.1.b. zóna Brüsszel (Belgium)
Ebbe a zónába Luxemburg, Belgium, Franciaország, Monaco és Hollandia tartozott.

1993. március 18–29. között a belgiumi Brüsszel adott otthont az európai zóna 1.1.b csoportja versenyének. A 36 induló 11 fordulós svájci rendszerű versenyen küzdött a két továbbjutó helyért, amely két holland versenyzőnek sikerült. Az élen holtversenyben végzett Van Wely és Van der Sterren, akik ezzel kvalifikálták magukat a zónaközi versenyre.

1.1.c. zóna Lisszabon (Portugália)
A zónába Andorra, Olaszország, Portugália, San Marino és Spanyolország tartozott.

1993. március 3–16. között Portugáliában, Lisszabonban rendezték az európai zóna 1.1.c zónájának versenyét. A zónából a 12 induló közül egy versenyző juthatott tovább a zónaközi versenyre, amely a körmérkőzésen legtöbb pontot szerző spanyol Illescasnak sikerült.

1.2.a. zóna Graz (Ausztria)
Ebbe a zónába Németország, Ausztria, Svájc, Szlovénia és Lichtenstein tartozott.

Az európai 1.2.a. zóna versenyét 1993. március 9–23. között Ausztriában, Grazban rendezték. A versenyről az első helyezett német Lobron jutott tovább a zónaközi döntőbe.

1.2.b. zóna Zágráb (Horvátország)
Ebbe a zónába Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Izrael tartozott.

Az 1993. március 8–22. között 14 fővel rendezett, 2510-es átlag-Élő-pontszámú zónaversenyről az első két helyezett jutott tovább a zónaközi versenyre. Ez a bosnyák Kozul és az izraeli Smirine számára sikerült.

1.3. zóna Ostersund (Svédország)
Ebbe a zónába Dánia, Finnország, a Feröer-szigetek, Izland, Norvégia és Svédország tartozott.

1993. július 27. – augusztus 9. között a 18 résztvevő 11 fordulós svájci rendszerű versenyen döntötte el a zónaközi versenyre való továbbjutás sorsát. A 2620-as átlag-Élő-pontszámú versenyről az első három helyezett: a norvég Agdestein, a svéd Hellers és az izlandi Hjartarson kvalifikálta magát a világbajnokság következő fordulójára.

1.4.A+B zóna Budapest (Magyarország)
Ebbe a zónába Magyarország, Bulgária, Románia, Lengyelország, Szlovákia és Csehország tartozott.

Az egyik legerősebbnek számító zónából hatan kvalifikálhatták magukat a zónaközi versenyre. A 24 résztvevőt két azonos erősségű csoportba sorsolták, és az 1993. március 3–18. között zajló versenyt a két csoportban párhuzamosan játszották Budapesten, mindkét csoportból az első három helyezett jutott tovább. Az A csoportban az 1. helyet a bolgár Georgiev szerezte meg, a 2–5. helyen holtverseny alakult ki az akkor 17 éves magyar Polgár Judit, a szlovák Ftacnik, valamint a lengyel Wojtkiewics és Gdanski között. A rájátszás után Georgiev mellett Polgár Judit és Ftacnik szerezte meg a továbbjutás jogát. A B csoportban két bolgár versenyző, Veszelin Topalov és Szpaszov, valamint a magyar Portisch Lajos vívta ki a továbbjutás jogát.

1.5.a zóna Kladovo (Jugoszlávia) és Zouberi (Görögország)
Ebbe a zónába Albánia, Málta, Ciprus, Görögország, Törökország és Jugoszlávia tartozott. A jugoszláv események miatt a zóna versenyét két csoportban tartották: a jugoszláv versenyzők Kladovóban, míg az összes többi nemzet versenyzői Zouberiben játszottak.

A két versenyről az első helyezettek biztosan továbbjutottak, a második helyezettek között rájátszás döntött a zóna harmadik továbbjutó helyéért, amelyet a görög Kalesis nyert meg. Rajta kívül a görög Moutousis és a jugoszláv (szerbia-montenegrói) Abramovic vívta ki a továbbjutás jogát.

1.5.b. zóna Protvino (Oroszország)
Ebbe a zónába Örményország és Grúzia tartozott.

Az 1993. március 3–14. között az oroszországi Protvinóban rendezett zónaversenyről hárman juthattak tovább a zónaközi versenyre. A kvalifikációt az örmény Lputjan és Nalbiandan, valamint a grúz Bagaturov szerezte meg.

1.6. zóna Szentpétervár (Oroszország)
Ebben a zónában Oroszország versenyzői mérkőztek a továbbjutás jogáért.

Az 1993. január 14–28. között Szentpéterváron rendezett versenyről négyen juthattak tovább. Ez Dvoirisz, Drejev, Szvesnyikov és Piguszov nagymestereknek sikerült.

1.7.a. zóna Vilnius (Litvánia)
Ebbe a zónába a balti államok: Észtország, Lettország és Litvánia tartozott.

Az 1993. március 3–20. között rendezett versenyről egy versenyző juthatott tovább, ami rájátszás után a litván Malisauskas számára jelentette a kvalifikációt a zónaközi versenyre.

1.7.b. zóna Nikolaev (Ukrajna)
Ebbe a zónába Ukrajna, Azerbajdzsán, Moldávia és Fehéroroszország tartozott.

Az 1993. március 4–16. között megrendezett versenyről az első helyezett szerezhetett kvalifikációt a zónaközi versenyre. Ez rájátszás után az ukrán Frolov számára jelentette a továbbjutást.

2.1. zóna Durango (Colorado), az Egyesült Államok bajnoksága
Az 1992. december 2–20. között a Colorado állambeli Durangóban rendezett USA-bajnokság egyúttal a világbajnokság zónaversenyének számított, amelyről öt versenyző juthatott tovább. A győzelmet Patrick Wolff szerezte meg a holtversenyben utána következő Borisz Gulko és Alex Sherzer előtt, a 4–5. helyen Yasser Seirawan és Dmitrij Gurevics végzett.

2.2. zóna Kingston (Kanada), Kanada bajnoksága
Az 1993. május 14–25. között rendezett Kanada-bajnokság egyben zónaversenynek számított, amelyről egy versenyző juthatott tovább. Az első helyen Lesiège végzett, aki ezzel kvalifikációt szerzett a zónaközi versenyre.

2.3. zóna Juarez (Mexikó)
Ebbe a zónába 26 közép- és dél-amerikai ország tartozott.

A versenyre 1993. március 22. – április 2. között került sor a mexikói Juarezben. A 16 induló versenyző közül a továbbjutást jelentő első két helyet két kubai versenyző, Arencibia és Nogueiras szerezte meg, amellyel kvalifikációt szereztek a zónaközi versenyre.

2.4. zóna Sao Paolo (Brazília)
Ebbe a zónába Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Paraguay, Peru és Uruguay tartozott.

Az 1993. március 13–25. között rendezett dél-amerikai zónaversenyről két versenyző juthatott tovább. Az első helyen a brazil Granda-Zuniga végzett, aki ezzel kvalifikálta magát a zónaközi versenyre. A második továbbjutó helyet rájátszás után a brazil Lima szerezte meg.

3.1. zóna Iszfahán (Irán)
Ebbe a zónába 17 ázsiai ország tartozott.

Az 1993. május 7–23. között megrendezett zónaversenyen a 18 résztvevő 11 fordulós svájci rendszerű versenyen döntött a továbbjutást jelentő helyről. A versenyen hármas holtverseny született az élen, akik közül az indiai Barua szerezte meg a kvalifikáció jogát. Ebből a zónából az indiai Visuvanátan Ánand korábbi eredményei alapján közvetlenül a zónaközi versenyen indulhatott a világbajnokságért folyó küzdelemsorozatban.

3.2. zóna Jakarta (Indonézia)
Ebbe a zónába 13 kelet-ázsiai ország, valamint Ausztrália és Új-Zéland tartozott.

Az 1993. január 25. – február 8. között Jakartában rendezett versenyről az ausztrál Rogers kvalifikálta magát a zónaközi versenyre.

3.3. zóna Peking (Kína)
Ebbe a zónába Kína tartozott.

Az 1993. február 20. – március 6. között rendezett kínai zónaversenyről két fő juthatott tovább a zónaközi versenyre. Ez Hszü Csün és Je Csiang-csuan számára sikerült.

3.4. zóna Biskek (Kirgizisztán)
Ebbe a zónába Kazahsztán, Mongólia, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán és Kirgizisztán tartozott.

Az 1993. márciusban Kirgizisztán fővárosában, Biskekben rendezett zónaversenyt a türkmén Annagueldijev nyerte, ezzel kvalifikálta magát a zónaközi versenyre.

4.1. zóna Tunisz (Tunézia)
Ebbe a zónába 9 észak-afrikai ország tartozott. Egy fő nyerhetett kvalifikációt a zónaközi versenyre, ami a marokkói Hamdouchinak sikerült.

4.2. zóna
Ebbe a zónába nyolc közép-afrikai ország tartozott, amelyből egy fő, az egyiptomi Esam Aly Ahmed szerzett kvalifikációt a zónaközi versenyre.

4.3. zóna
Ebbe a zónába hét dél-afrikai ország tartozott. Egy fő szerzett kvalifikációt a zónaközi versenyre: a Dél-afrikai Köztársaság versenyzője, David Gluckman.

Zónaközi verseny 
A zónaközi versenyt a 74 kvalifikációt szerzett versenyző számára svájci rendszerben rendezték 1993. júliusban Bielben. A 13 fordulós versenyből az első 10 helyet megszerző versenyző jutott tovább.

A táblázatban a versenyzőknél az egyes fordulók alatt az ellenfél sorszáma lett feltüntetve. A sorszám előtt levő „+” a győzelmet, a „-„ a vereséget, az „=” a döntetlent jelzi. A név előtt a GM (grandmaster) a nemzetközi nagymester, az IM (international master) a nemzetközi mester rövidítése. A holtverseny eldöntésénél az ellenfelek Élő-pontjainak összegét számolták ki, levonva belőle a leggyengébb ellenfél Élő-pontszámát.

{| class="wikitable"
|+ Zónaközi verseny, Biel (1993)
|-
! !!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Pont !! Holtv.
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|GM Borisz Gelfand|| || 2670 || +35 || +49 || =6 || +39 || =3 || +43 || =2 || +10 || +17 || =5 || =13 || =9 || =7 || 9 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|GM Paul van der Sterren|| || 2525 || =51 || =41 || +71 || +31 || +26 || =13 || =1 || =6 || =4 || =7 || +17 || =8 || =3 || 8½ || 31545
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left|GM Gata Kamsky|| || 2645 || +12 || =25 || +47 || =28 || =1 || =16 || +32 || =4 || +6 || =17 || =5 || =7 || =2 || 8½ || 31470
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || align=left|GM Alekszandr Halifman|| || 2645 || +58 || =43 || +45 || +8 || -10 || =6 || +24 || =3 || =2 || =16 || +26 || =5 || =9 || 8½ || 31390
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 || align=left|GM Michael Adams|| || 2630 || -44 || +60 || -22 || +68 || +62 || +65 || +28 || +9 || =7 || =1 || =3 || =4 || =6 || 8½ || 31345
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 || align=left|GM Leonid Yudasin|| || 2605 || +67 || =44 || =1 || =36 || +48 || =4 || +23 || =2 || -3 || =11 || +29 || +13 || =5 || 8½ || 31340
|- style="background:#ccffcc;"
| 7 || align=left|GM Valerij Szalov|| || 2685 || =49 || +71 || =31 || +55 || +42 || +24 || =10 || -17 || =5 || =2 || +21 || =3 || =1 || 8½ || 31285
|- style="background:#ccffcc;"
| 8 || align=left|GM Joël Lautier|| || 2620 || +26 || +62 || =17 || -4 || =22 || =21 || +33 || =16 || =9 || =15 || +27 || =2 || +24 || 8½ || 31280
|- style="background:#ccffcc;"
| 9 || align=left|GM Vlagyimir Kramnyik|| || 2710 || -45 || +19 || =35 || +38 || +55 || +37 || =17 || -5 || =8 || +31 || +16 || =1 || =4 || 8½ || 31240
|- style="background:#ccffcc;"
| 10 || align=left|GM Visuvanátan Ánand|| || 2725 || =16 || =22 || +44 || +25 || +4 || =17 || =7 || -1 || =21 || =27 || =18 || +28 || =11 || 8 || 31435
|-
| 11 || align=left|GM Vlagyimir Episin|| || 2655 || =18 || =35 || =38 || =45 || =41 || =36 || +42 || +39 || =13 || =6 || =24 || +15 || =10 || 8 || 31305
|-
| 12 || align=left|GM Smbat Lputian|| || 2555 || -3 || +70 || -39 || +71 || =31 || =56 || -14 || +55 || =20 || +52 || =51 || +40 || +32 || 8 || 31275
|-
| 13 || align=left|GM Alekszej Sirov|| || 2685 || =65 || +53 || =32 || =22 || +47 || =2 || =16 || =29 || =11 || +23 || =1 || -6 || +21 || 8 || 31195
|-
| 14 || align=left|GM Vaszil Ivancsuk|| || 2705 || =22 || =16 || =21 || =65 || =25 || =47 || +12 || =37 || =23 || =29 || +33 || =24 || +27 || 8 || 31125
|-
| 15 || align=left|GM Ivan Sokolov|| || 2610 || +66 || =23 || +57 || -17 || =21 || =22 || =37 || =27 || +36 || =8 || +35 || -11 || +30 || 8 || 31030
|-
| 16 || align=left|GM Portisch Lajos|| || 2585 || =10 || =14 || =40 || +44 || +56 || =3 || =13 || =8 || +29 || =4 || -9 || =18 || =20 || 7½ || 31855
|-
| 17 || align=left|GM Jevgenyij Barejev|| || 2660 || +38 || +39 || =8 || +15 || =24 || =10 || =9 || +7 || -1 || =3 || -2 || =21 || =18 || 7½ || 31580
|-
| 18 || align=left|GM Jevgenyij Szvesnyikov|| || 2570 || =11 || =29 || +20 || -37 || =50 || -33 || +70 || +43 || =28 || +45 || =10 || =16 || =17 || 7½ || 31515
|-
| 19 || align=left|GM Bosko Abramovic|| || 2460 || =47 || -9 || +53 || +33 || =29 || -26 || =56 || +59 || -31 || +46 || =37 || +45 || =22 || 7½ || 31140
|-
| 20 || align=left|GM Polgár Judit|| || 2630 || =34 || =46 || -18 || =27 || +58 || =41 || -35 || +57 || =12 || +43 || =31 || +26 || =16 || 7½ || 30850
|-
| 21 || align=left|GM Alekszej Drejev|| || 2570 || +40 || -24 || =14 || +52 || =15 || =8 || +43 || =31 || =10 || +22 || -7 || =17 || -13 || 7 || 31795
|-
| 22 || align=left|GM Patrick Wolff|| || 2585 || =14 || =10 || +5 || =13 || =8 || =15 || =31 || =40 || +52 || -21 || -28 || +56 || =19 || 7 || 31700
|-
| 23 || align=left|GM Yasser Seirawan|| || 2575 || +63 || =15 || =51 || =56 || +36 || =28 || -6 || +24 || =14 || -13 || =40 || =31 || =33 || 7 || 31625
|-
| 24 || align=left|GM Mikail Gurevich|| || 2605 || +69 || +21 || =28 || +43 || =17 || -7 || -4 || -23 || +44 || +39 || =11 || =14 || -8 || 7 || 31465
|-
| 25 || align=left|GM Lembit Oll|| || 2595 || +70 || =3 || =56 || -10 || =14 || -40 || =46 || =34 || =38 || +65 || -30 || +63 || +51 || 7 || 31415
|-
| 26 || align=left|GM Dibyendu Barua|| || 2510 || -8 || +63 || +41 || +51 || -2 || +19 || -29 || +32 || =35 || +40 || -4 || -20 || =28 || 7 || 31405
|-
| 27 || align=left|GM Jeroen Piket|| || 2590 || -71 || +59 || -42 || =20 || +61 || +52 || =40 || =15 || +56 || =10 || -8 || +38 || -14 || 7 || 31360
|-
| 28 || align=left|GM Viktor Korcsnoj|| || 2625 || +30 || +42 || =24 || =3 || =37 || =23 || -5 || -35 || =18 || +41 || +22 || -10 || =26 || 7 || 31225
|-
| 29 || align=left|GM Borisz Gulko|| || 2635 || =46 || =18 || =58 || +35 || =19 || =42 || +26 || =13 || -16 || =14 || -6 || +43 || =31 || 7 || 31120
|-
| 30 || align=left|IM Hszü Csün|| || 2535 || -28 || =68 || +72 || =50 || -39 || -51 || +62 || +65 || =32 || =36 || +25 || +37 || -15 || 7 || 30985
|-
| 31 || align=left|GM Robert Hübner|| || 2605 || +60 || =57 || =7 || -2 || =12 || +55 || =22 || =21 || +19 || -9 || =20 || =23 || =29 || 7 || 30980
|-
| 32 || align=left|GM Jóhann Hjartarson|| || 2605 || +59 || =55 || =13 || -42 || +45 || +39 || -3 || -26 || =30 || =51 || +49 || +35 || -12 || 7 || 30970
|-
| 33 || align=left|GM Julio Granda|| || 2605 || -55 || =61 || +49 || -19 || +34 || +18 || -8 || +51 || =45 || =35 || -14 || +47 || =23 || 7 || 30930
|-
| 34 || align=left|GM Je Csiang-csuan|| || 2535 || =20 || -48 || =68 || =46 || -33 || +69 || =57 || =25 || =47 || =42 || +65 || =36 || +45 || 7 || 30880
|-
| 35 || align=left|GM Eric Lobron|| || 2575 || =1 || =11 || =9 || -29 || +46 || =48 || +20 || +28 || =26 || =33 || -15 || -32 || =38 || 6½ || 31480
|-
| 36 || align=left|GM Vaszilij Szmiszlov|| || 2520 || =48 || =37 || +62 || =6 || -23 || =11 || =38 || +41 || -15 || =30 || =52 || =34 || =40 || 6½ || 31260
|-
| 37 || align=left|GM Jon Speelman|| || 2605 || =54 || =36 || +46 || +18 || =28 || -9 || =15 || =14 || -40 || +56 || =19 || -30 || =41 || 6½ || 31165
|-
| 38 || align=left|IM Ilya Gurevich|| || 2575 || -17 || +67 || =11 || -9 || +69 || =50 || =36 || -56 || =25 || +44 || +39 || -27 || =35 || 6½ || 31155
|-
| 39 || align=left|GM Zdenko Kožul|| || 2595 || +64 || -17 || +12 || -1 || +30 || -32 || +65 || -11 || +42 || -24 || -38 || =48 || +61 || 6½ || 31150
|-
| 40 || align=left|GM Kiril Georgiev|| || 2660 || -21 || +66 || =16 || +57 || -43 || +25 || =27 || =22 || +37 || -26 || =23 || -12 || =36 || 6½ || 30835
|-
| 41 || align=left|GM Curt Hansen|| || 2590 || =72 || =2 || -26 || +73 || =11 || =20 || =48 || -36 || +66 || -28 || +61 || =51 || =37 || 6½ || 30735
|-
| 42 || align=left|GM Jevgenyij Piguszov|| || 2585 || +74* || -28 || +27 || +32 || -7 || =29 || -11 || =48 || -39 || =34 || =46 || =52 || =49 || 6 || 31305
|-
| 43 || align=left|GM Ian Rogers|| || 2595 || +68 || =4 || +48 || -24 || +40 || -1 || -21 || -18 || +59 || -20 || +66 || -29 || =50 || 6 || 31195
|-
| 44 || align=left|GM Ľubomír Ftáčnik|| || 2535 || +5 || =6 || -10 || -16 || =57 || +62 || +50 || -52 || -24 || -38 || =67 || =58 || +68 || 6 || 31130
|-
| 45 || align=left|GM Loek van Wely|| || 2585 || +9 || =50 || -4 || =11 || -32 || =70 || +60 || +47 || =33 || -18 || +48 || -19 || -34 || 6 || 31090
|-
| 46 || align=left|GM Vaszil Szpasov|| || 2540 || =29 || =20 || -37 || =34 || -35 || +73 || =25 || +50 || =48 || -19 || =42 || =62 || =47 || 6 || 31040
|-
| 47 || align=left|GM Vladimir Hakobján|| || 2600 || =19 || +54 || -3 || +61 || -13 || =14 || =51 || -45 || =34 || =50 || +55 || -33 || =46 || 6 || 30995
|-
| 48 || align=left|GM Jaan Ehlvest|| || 2620 || =36 || +34 || -43 || +58 || -6 || =35 || =41 || =42 || =46 || =49 || -45 || =39 || =52 || 6 || 30985
|-
| 49 || align=left|GM Jesus Nogueiras|| || 2580 || =7 || -1 || -33 || =60 || =70 || +66 || =55 || =58 || +53 || =48 || -32 || =50 || =42 || 6 || 30910
|-
| 50 || align=left|GM Simen Agdestein|| || 2610 || +61 || =45 || -55 || =30 || =18 || =38 || -44 || -46 || +63 || =47 || =56 || =49 || =43 || 6 || 30910
|-
| 51 || align=left|GM Predrag Nikolić|| || 2625 || =2 || +72 || =23 || -26 || -65 || +30 || =47 || -33 || +58 || =32 || =12 || =41 || -25 || 6 || 30840
|-
| 52 || align=left|GM Ilya Smirin|| || 2640 || -57 || =69 || +73 || -21 || +63 || -27 || +53 || +44 || -22 || -12 || =36 || =42 || =48 || 6 || 30800
|-
| 53 || align=left|IM Artur Frolov|| || 2535 || =56 || -13 || -19 || -69 || +72 || +71 || -52 || +64 || -49 || =59 || -63 || bye || +66 || 6 || 30320
|-
| 54 || align=left|IM Darcy Lima|| || 2475 || =37 || -47 || -65 || =67 || -73 || =68 || +69 || =71 || =57 || -66 || bye || +59 || =63 || 6 || 30105
|-
| 55 || align=left|GM Walter Arencibia|| || 2485 || +33 || =32 || +50 || -7 || -9 || -31 || =49 || -12 || +71 || =62 || -47 || =68 || =56 || 5½ || 30935
|-
| 56 || align=left|GM Miguel Illescas|| || 2625 || =53 || +65 || =25 || =23 || -16 || =12 || =19 || +38 || -27 || -37 || =50 || -22 || =55 || 5½ || 30880
|-
| 57 || align=left|GM Vidmantas Mališauskas|| || 2540 || +52 || =31 || -15 || -40 || =44 || =59 || =34 || -20 || =54 || =58 || =68 || =66 || =62 || 5½ || 30820
|-
| 58 || align=left|GM Ferdinand Hellers|| || 2560 || -4 || +64 || =29 || -48 || -20 || =67 || +72 || =49 || -51 || =57 || =59 || =44 || =60 || 5½ || 30690
|-
| 59 || align=left|FM Tigran Nalbandian|| || 2485 || -32 || -27 || +64 || -62 || +68 || =57 || +63 || -19 || -43 || =53 || =58 || -54 || bye || 5½ || 30505
|-
| 60 || align=left|IM Lucas Brunner|| || 2475 || -31 || -5 || =66 || =49 || =71 || +61 || -45 || =68 || -65 || bye || =62 || =64 || =58 || 5½ || 30335
|-
| 61 || align=left|GM Alex Sherzer|| || 2500 || -50 || =33 || +69 || -47 || -27 || -60 || -68 || +73 || bye || +64 || -41 || +67 || -39 || 5½ || 30325
|-
| 62 || align=left|GM Semen Dvoirys|| || 2590 || +73 || -8 || -36 || +59 || -5 || -44 || -30 || =67 || +70 || =55 || =60 || =46 || =57 || 5½ || 30285
|-
| 63 || align=left|GM Veszelin Topalov|| || 2650 || -23 || -26 || +67 || =70 || -52 || =64 || -59 || +72 || -50 || +73 || +53 || -25 || =54 || 5½ || 30225
|-
| 64 || align=left|IM Hichem Hamdouchi|| || 2455 || -39 || -58 || -59 || bye || =66 || =63 || +73 || -53 || =68 || -61 || +70 || =60 || =65 || 5½ || 30200
|-
| 65 || align=left|GM Dmitry Gurevich|| || 2575 || =13 || -56 || +54 || =14 || +51 || -5 || -39 || -30 || +60 || -25 || -34 || =69 || =64 || 5 || 30965
|-
| 66 || align=left|IM Giorgi Bagaturov|| || 2495 || -15 || -40 || =60 || =72 || =64 || -49 || +67 || +70 || -41 || +54 || -43 || =57 || -53 || 5 || 30435
|-
| 67 || align=left|IM Amanmurad Kakagaldyev|| || 2465 || -6 || -38 || -63 || =54 || bye || =58 || -66 || =62 || +69 || =68 || =44 || -61 || =72 || 5 || 30330
|-
| 68 || align=left|IM Werner Hug|| || 2430 || -43 || =30 || =34 || -5 || -59 || =54 || +61 || =60 || =64 || =67 || =57 || =55 || -44 || 5 || 30255
|-
| 69 || align=left|IM Alexandre Lesiège|| || 2485 || -24 || =52 || -61 || +53 || -38 || -34 || -54 || bye || -67 || =72 || =73 || =65 || +71 || 5 || 30070
|-
| 70 || align=left|IM Pablo Zarnicki|| || 2455 || -25 || -12 || bye || =63 || =49 || =45 || -18 || -66 || -62 || +71 || -64 || =72 || =73 || 4½ || 30270
|-
| 71 || align=left|David Gluckman|| || 2330 || +27 || -7 || -2 || -12 || =60 || -53 || bye || =54 || -55 || -70 || =72 || +73 || -69 || 4½ || 30110
|-
| 72 || align=left|IM Nikolaos Kalesis|| || 2410 || =41 || -51 || -30 || =66 || -53 || bye || -58 || -63 || -73 || =69 || =71 || =70 || =67 || 4 || 30170
|-
| 73 || align=left|IM Konstantinos Moutousis|| || 2425 || -62 || bye || -52 || -41 || +54 || -46 || -64 || -61 || +72 || -63 || =69 || -71 || =70 || 4 || 30140
|-
| 74 || align=left|Esam Aly Ahmed|| || 2320 || -42* || || || || || || || || || || || || || 0 ||
|}

Esem Aly Ahmed az első forduló után visszalépett a versenytől.

A világbajnokjelöltek versenye 
A zónaközi versenyekből továbbjutott 10 versenyzőhöz csatlakozott az előző világbajnokjelölti versenyen elért helyezése alapján Jan Timman és Artur Juszupov. Anatolij Karpov az elődöntőben kapcsolódott be a versenybe.

A versenyzők kieséses rendszerű párosmérkőzéseken döntötték el az első hely sorsát. A világbajnoki döntőbe a cím védője, Anatolij Karpov, valamint az amerikai Gata Kamsky jutott be.

A világbajnoki döntő

A helyszín 
A FIDE-világbajnokság döntőjére 1996. június 6. – július 11. között Oroszországban, Elisztában került sor. A mérkőzés helyszíne eredetileg Bagdad lett volna, azonban az iraki helyzet miatt Kamsky mint amerikai állampolgár nem vállalta a beutazást az országba. Ekkor lett kijelölve Eliszta, és bár a szovjet utódállammal szemben Kamskynak volt némi ellenérzése, de miután garantálták a biztonságát, beleegyezett a helyszínbe.

A mérkőzés díjalapja 2 millió amerikai dollár volt, amelyből  dollár illette a győztest,  dollár a vesztest, a fennmaradó részt a FIDE kapta, illetve különböző jótékony célokra használták fel.

A versenyzők 
Egymás elleni eredményeik
A világbajnoki döntő előtt 18 alkalommal játszottak egymással, és találkozóik eredménye Karpov-fölényt mutat. Bár legelső játszmájuk alkalmával 1991-ben Tilburgban Kamsky nyert, a mérleg később Karpov felé billent, mert 7 alkalommal nyert, míg Kamsky csak négyszer állt fel győztesként az asztaltól, és 7 alkalommal döntetlenben egyeztek meg. A világbajnoki mérkőzést megelőző két évben Kamsky ért el jobb eredményt, ekkor ugyanis 3 alkalommal győzött a világbajnok ellen, míg Karpov csak 2-szer győzött ellene (5 döntetlen mellett). Az utolsó összecsapásukon 1995-ben Monacóban Karpov győzött.

Formájuk
A világbajnoki mérkőzés előtti két évben Karpov 12 nemzetközi versenyen vett részt, míg Kamsky 8 helyen ült asztalhoz, igaz, Kamsky ebben az időszakban mindkét világbajnokság versenysorozatában a döntőig jutott, amelyekhez párosmérkőzések sorozatán keresztül vezetett az út. Az adott időszakban Karpov is több párosmérkőzést játszott.

1994-ben Karpov nagy fölénnyel, 2,5 pont előnnyel lett első (a PCA-világbajnok Garri Kaszparov előtt) a kiemelkedő erősségű szupertornán Linaresben, amelyen Kamsky a 7. helyen végzett. Dos Hermanasban Borisz Gelfand mögött a második lett, ahogyan Las Palmasban is, éppen Gata Kamsky mögött. Dortmundban csak a 4–7. helyet szerezte meg, de Tilburgban már második lett Valerij Szalov mögött. A Buenos Airesben rendezett szicíliai védelmű tematikus versenyen csak az 5. helyen végzett, de ugyanezen a versenyen Kamsky sem remekelt, mert ő még hátrébb, a 6–8. helyen fejezte be a versenyt.

1995-ben Karpov megnyerte a Hoffmann-kupát Baden-Badenben, majd Linaresben 2. lett Vaszil Ivancsuk mögött. Az 1995-ben Dos Hermanasban rendezett versenyen Karpov és Kamsky Michael Adamsszel hármas holtversenyben végzett az élen, míg Dortmundban Karpov, javítva az előző évi helyezésén, a 2. helyet szerezte meg Vlagyimir Kramnyik mögött. Az év utolsó versenyén Groningenben Karpov győzött, mögötte Kamsky a 2. helyen végzett.

Kamsky a Karpov eredményeinek ismertetésénél már említett közös versenyeiken kívül 1994-ben Madridban a 3–5. helyen végzett, Az eredményekből kitűnik, hogy amely versenyeken mindketten indultak, azokon – egy kivételével – Karpov ért el jobb eredményt.

A világranglistán Karpov hosszú idő óta a 2. helyen állt Kaszparov mögött, míg Kamsky a 4–6. helyek valamelyikét foglalta el. A párosmérkőzés kezdetén a FIDE érvényes ranglistája szerint az 5. helyet foglalta el.

A párosmérkőzés lefolyása 
A mérkőzést 20 játszmásra tervezték, egyenlőség esetén két-két játszmás rájátszások következtek volna mindaddig, amíg valamelyik fél nem nyer.

Az első játszmát Karpov nyerte, de rögtön a következőben Kamsky egyenlített. A 4., 6., 7. és 9. játszmában elért győzelmével Karpov már 4 ponttal vezetett, Kamsky a 10. játszmában szépíteni tudott, és így a félidőben Karpov előnye 6,5–3,5-es állással három pont volt. A 14. játszmát Karpov, a 16. játszmát Kamsky nyerte, majd két döntetlen játék után 10,5–7,5 arányú Karpov-győzelemmel véget ért a mérkőzés, amely Karpov számára a FIDE-világbajnoki címe megvédését jelentette.

A játszmánkénti eredmények 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+FIDE-világbajnokság-döntő (1996)
|-
!Versenyző!!Ország !! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Pont
|-
| align=left | Anatolij Karpov|| || 2770
| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 10½
|-
| align=left | Gata Kamsky|| || 2735
|style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 7½
|}

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés összes játszmája megtalálható a Chessgames honlapján. A döntéssel végződött játszmák:

1. játszma Karpov–Kamsky 1–0 57 lépés
Grünfeld-védelem, Byrne (Szimagin)-változat ECO D97
1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 d5 4. Hf3 Fg7 5. Vb3 dxc4 6. Vxc4 O-O 7. e4 Hc6 8. Fe2 Fg4 9. Fe3 Fxf3 10. Fxf3 e5 11. d5 Hd4 12. Fd1 b5 13. Hxb5 Hxe4 14. O-O a6 15. Hc3 Hd6 16. Vd3 Vh4 17. g3 Vh3 18. Fxd4 exd4 19. He2 Vf5 20. Hf4 Bfb8 21. Vxf5 Hxf5 22. Hd3 Fh6 23. Be1 a5 24. Fg4 Hd6 25. Be2 a4 26. a3 Ba5 27. Bc2 Bxd5 28. Bxc7 Ba5 29. Ff3 Fg5 30. Bd1 Bc8 31. Bxc8+ Hxc8 32. h4 Ff6 33. Bc1 Hd6 34. Kf1 Fe7 35. Ke2 Kf8 36. Bc7 Ff6 37. Kd2 h5 38. Ke2 Hf5 39. Bc4 Hd6 40. Bb4 Ba6 41. Hc5 Ba7 42. Kd3 Bc7 43. Hxa4 Bc1 44. Hb6 Fg7 45. a4 Ba1 46. Hd7+ Ke8 47. Hc5 Ke7 48. Kc2 Bf1 49. Hd3 Ba1 50. Kb3 f5 51. Bb6 Fh6 52. Fd5 g5 53. Ba6 gxh4 54. gxh4 Bd1 55. Fc4 Bh1 56. a5 Bxh4 57.Fd5 1-0

2. játszma Kamsky–Karpov 1–0 65 lépés
Caro–Kann-védelem, Panov-támadás ECO B14
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Hf6 5. Hc3 e6 6. Hf3 Fb4 7. cxd5 Hxd5 8. Fd2 Hc6 9. Fd3 Fe7 10. O-O O-O 11. Ve2 Hf6 12. He4 Fd7 13. Bad1 Bc8 14. Bfe1 Hd5 15. Hc3 Hf6 16. a3 Vc7 17. Fg5 Va5 18. d5 exd5 19. Fxf6 Fxf6 (diagram) 20. Fxh7+ Kxh7 21. Bxd5 Fxc3 22. Bxa5 Fxa5 23. b4 Kg8 24. bxa5 Fg4 25. a6 bxa6 26. Ve4 Fxf3 27. Vxf3 Bfe8 28. Ba1 Be6 29. h3 Bd8 30. Vc3 Bdd6 31. Bb1 Bd7 32. Vc4 a5 33. Bb5 Bd1+ 34. Kh2 Bd2 35. Bf5 Bd4 36. Vc3 Bdd6 37. Bc5 Bf6 38. Bc4 Bfe6 39. Bc5 Bf6 40. Ve3 Bfe6 41. Vg3 Bg6 42. Vb3 Bgf6 43. Vb7 Bfe6 44. Vc7 Bf6 45. f4 g6 46. f5 gxf5 47. Bxf5 Bde6 48. Bh5 Bh6 49. Vg3+ Kf8 50. Bd5 Bhg6 51. Vf2 Bgf6 52. Vb2 Ke7 53. Bh5 Bh6 54. Bb5 Bhf6 55. Vc3 Kf8 56. Bh5 Bh6 57. Bf5 Bhg6 58. Vf3 Bg7 59. Vf4 Kg8 60. Vc7 Kf8 61. Vc8+ Ke7 62. Bd5 Kf6 63. Vh8 Be4 64. Bh5 He7 65. Bh7 1-0

4. játszma Kamsky–Karpov 0–1 45 lépés
Caro–Kann-védelem, Panov-támadás ECO B14
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Hf6 5. Hc3 e6 6. Hf3 Fb4 7. cxd5 Hxd5 8. Fd2 Hc6 9. Fd3 O-O 10. O-O Fe7 11. Ve2 Hf6 12. He4 Vb6 13. a3 Fd7 14. Bfd1 Bad8 15. Hxf6+ Fxf6 16. Ve4 g6 17. Fe3 He7 18. He5 Hf5 19. Hc4 Va6 20. a4 Fc6 21. Vf4 Fd5 22. He5 Vb6 23. Fxf5 exf5 24. Bd2 Fg7 25. h4 Bfe8 26. Vg3 Bc8 27. Hd7 Vc6 28. Hc5 b6 29. Hd3 Vd7 30. a5 Be4 31. Hf4 b5 32. Bdd1 Fc4 33. Bac1 h6 34. Bc3 b4 35. Bc2 Bc6 36. Bdc1 Fb5 37. Kh2 Kh7 38. Bxc6 Fxc6 39. Bc4 Ff8 40. Hd3 Ve6 41. d5 Fxd5 42. Bxe4 Fxe4 43. Fxa7 Fd6 44. Hf4 Ve5 45. Hh3 Ve7 0-1

6. játszma Kamsky–Karpov 0–1 29 lépés
Orosz játék, modern támadás ECO C46
1. e4 e5 2. Hf3 Hf6 3. d4 Hxe4 4. Fd3 d5 5. Hxe5 Hd7 6. Hxd7 Fxd7 7. O-O Fd6 8. Hc3 Vh4 9. g3 Hxc3 10. bxc3 Vg4 11. Be1+ Kd8 12. Fe2 Vf5 13. Bb1 b6 14. c4 dxc4 15. Fxc4 Be8 16. Fe3 Fc6 17. d5 Fd7 18. Ff1 h6 19. c4 Be7 20. Fd3 Vf6 21. Kg2 Ke8 22. Fc2 Vc3 23. Fb3 Kf8 24. Bc1 Vf6 25. Fc2 Bae8 26. Vd3 Fg4 27. Fd2 Be2 28. Bxe2 Bxe2 29. Bf1 (diagram) Bxd2 0-1

7. játszma Karpov–Kamsky 1–0 71 lépés
Királyindiai védelem, ortodox változat ECO E97
1.d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 Fg7 4. e4 d6 5. Hf3 O-O 6. Fe2 e5 7. O-O Hc6 8. d5 He7 9. b4 Hh5 10. Be1 h6 11. Hd2 Hf4 12. Ff1 a5 13. bxa5 Bxa5 14. Hb3 Ba8 15. c5 f5 16. cxd6 cxd6 17. Hd2 g5 18. Bb1 g4 19. Vb3 fxe4 20. Hdxe4 Kh8 21. Fe3 Hf5 22. Fb6 Ve7 23. Vb4 Bf7 24. a4 Ff8 25. Fe3 Hh5 26. Bbc1 Hf6 27. Fb6 h5 28. Hxf6 Vxf6 29. He4 Vg6 30. a5 Hg7 31. Fb5 Ff5 32. Hg3 Fc8 33. Bc3 h4 34. Fd3 Hf5 35. Hxf5 Fxf5 36. Fxf5 Vxf5 37. Bc4 Bg7 38. Vb1 Vh5 39. Vd1 h3 40. Bee4 hxg2 41. Bxg4 Bh7 42. h4 Fe7 43. f3 Bg8 44. Ff2 Bhg7 45. Ve2 Fd8 46. Fe1 Vf7 47. Vd3 Vh5 48. Ve4 Vh6 49. Vf5 Fxa5 50. Bxg7 Fb6+ 51. Kxg2 Vxg7+ 52. Bg4 Ve7 53. Vh5+ Vh7 54. Bxg8+ Kxg8 55. Ve8+ Kg7 56. Ve7+ Kh8 57. Vxd6 Vg7+ 58. Fg3 Fc7 59. Ve6 Kh7 60. d6 Fd8 61. Vf5+ Kh6 62. Kh3 Vf6 63. Vxf6+ Fxf6 64. Kg4 b5 65. Kf5 Fd8 66. Kxe5 Kg6 67. Kd5 b4 68. Kc4 Fa5 69. Kb3 Kf5 70. Ka4 Ke6 71. h5 1-0

9. játszma Karpov–Kamsky 1–0 41 lépés
Grünfeld-védelem, magyar változat ECO D97
1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 d5 4. Hf3 Fg7 5. Vb3 dxc4 6. Vxc4 O-O 7. e4 a6 8. e5 b5 9. Vb3 Hfd7 10. Fe3 c5 11. e6 c4 12. exf7+ Bxf7 13. Vd1 Hb6 14. He5 Bf8 15. a4 b4 16. a5 bxc3 17. axb6 cxb2 18. Fxc4+ Kh8 19. Bb1 Vxb6 20. Vd2 Hd7 21. Bxb2 Hxe5 22. Bxb6 Hxc4 23. Vb4 Hxb6 24. Vxb6 a5 25. O-O a4 26. Ba1 Ff5 27. h4 e6 28. Ff4 Fe4 29. Fd6 Bfc8 30. Vb5 Fc6 31. Vb4 Kg8 32. Ba3 Ba6 33. Vc4 Bca8 34. Vxe6+ Kh8 35. Fe5 Fxe5 36. Vxe5+ Kg8 37. h5 Fe8 38. h6 B6a7 39. d5 Bb7 40. d6 Bd8 41. Bf3 1-0

10. játszma Kamsky–Karpov 1–0 59 lépés
Vezérindiai védelem, Kaszparov–Petroszján-változat, Romanyisin-támadás ECO E12
1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 b6 4. a3 Fb7 5. Hc3 d5 6. cxd5 Hxd5 7. Fd2 Hd7 8. Vc2 c5 9. Hxd5 exd5 10. dxc5 bxc5 11. e3 Fe7 12. Fd3 g6 13. h4 Vb6 14. h5 Ff6 15. Bb1 Bc8 16. Va4 Fc6 17. Vg4 Fb5 18. Fc2 a5 19. hxg6 hxg6 20. Bxh8+ Fxh8 21. Hg5 Ff6 22. a4 Fc6 23. Kf1 Ke7 24. e4 Va6+ 25. Kg1 He5 26. Vf4 d4 27. Hh7 Fh8 28. Vh4+ f6 29. f4 Hd7 30. Be1 Vc4 31. Fb1 Kd6 32. e5+ fxe5 33. fxe5+ Hxe5 34. Ff4 Vd5 35. Fe4 Ve6 36. Hg5 Ve7 37. Fxc6 Kxc6 38. Fxe5 Fxe5 39. Ve4+ Kd6 40. Vxg6+ Kc7 41. He6+ Kd6 42. Hf4+ Vf6 43. Vxf6+ Fxf6 44. Be6+ Kd7 45. Bxf6 Bb8 46. Hd3 c4 47. He5+ Ke7 48. Bf4 Bxb2 49. Hxc4 Bb4 50. Bxd4 Bxa4 51. Kf2 Ba2+ 52. Kf3 a4 53. He3 Ke6 54. Ke4 Ba1 55. g4 Ke7 56. Bd5 Kf6 57. Ba5 Kg6 58. Kf4 Kf7 59. Ba6 1-0

14. játszma Kamsky–Karpov 0–1 61 lépés
Nimzoindiai védelem, Hübner-változat ECO E41
1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hc3 Fb4 4. e3 c5 5. Fd3 Hc6 6. Hge2 cxd4 7. exd4 d5 8. cxd5 Hxd5 9. O-O Fd6 10. He4 Fe7 11. a3 O-O 12. Fc2 Vc7 13. Vd3 Bd8 14. Hg5 g6 15. Fb3 Hf6 16. Bd1 Ff8 17. Ff4 Ve7 18. Ve3 Hd5 19. Fxd5 exd5 20. Hf3 Vxe3 21. fxe3 f6 22. Bac1 Ff5 23. h3 h5 24. Hc3 g5 25. Fh2 h4 26. Hd2 Kf7 27. Hb3 Bac8 28. Hb5 a6 29. Hc3 b5 30. He2 b4 31. a4 Be8 32. Kf2 Kg6 33. Hg1 Ha7 34. Hc5 Bc6 35. Hf3 Bec8 36. b3 a5 37. Ke2 Fe4 38. Kd2 Fxc5 39. dxc5 Bxc5 40. Bxc5 Bxc5 41. Bc1 Bxc1 42. Kxc1 Hc6 43. Fc7 f5 44. Kd2 d4 45. exd4 f4 46. Ke2 Fd5 47. Kf2 Fxb3 48. He5+ Hxe5 49. dxe5 Fxa4 50. Fxa5 b3 51. Fc3 Kf5 52. Fb2 Fc6 53. Kf1 Fd5 54. Kf2 Ke4 55. Ke2 Fc4+ 56. Kd2 f3 57. gxf3+ Kxf3 58. e6 Fxe6 59. Ff6 g4 60. hxg4 h3 61. Fe5 Fxg4 0-1

16. játszma Kamsky–Karpov 1–0 49 lépés
Vezérindiai védelem, fianchetto ECO E15
1. d4 Hf6 2. c4 e6 3. Hf3 b6 4. g3 Fa6 5. b3 Fb4+ 6. Fd2 Fe7 7. Fg2 c6 8. Fc3 d5 9. He5 Hfd7 10. Hxd7 Hxd7 11. Hd2 O-O 12. O-O Bc8 13. e4 c5 14. exd5 exd5 15. dxc5 dxc4 16. c6 cxb3 17. Be1 Fb5 18. axb3 Fxc6 19. Fxc6 Bxc6 20. Bxa7 Ff6 21. Hc4 Fxc3 22. Bxd7 Vf6 23. Be4 Vf5 24. Bf4 Ve6 25. Bdxf7 Be8 26. Vf3 Ff6 27. Bb7 h6 28. Kg2 Kh8 29. h4 Kg8 30. Kh2 Kh8 31. Vh5 Bd8 32. Bf7 Fd4 33. Bf8+ Bxf8 34. Bxf8+ Kh7 35. Vf3 Fc5 36. Bf5 Bc8 37. h5 Bd8 38. Be5 Vd7 39. Ve4+ Kh8 40. Kg2 Bf8 41. f4 Bd8 42. Vf3 Fd4 43. Be2 b5 44. Hd2 Fb6 45. He4 Vd1 46. Hf2 Vb1 47. Hg4 Vf5 48. He5 Kg8 49. Hc6 1-0

Jegyzetek

Források 
The World Chess Championship Zonals 1993–1996 (C16) 
World Chess Championship 1993 Biel FIDE Interzonal Tournament 
World Chess Championship 1994–96 FIDE Candidates Matches 
World Chess Championship 1996 Karpov – Kamsky FIDE Title Match 
A Karpov–Kamsky FIDE világbajnoki döntő ismertetése és játszmái

További információk 

A Karpov–Kamsky-mérkőzés története a 2012-es sakkvilágbajnokság honlapján 
The New York Times cikk a mérkőzés végéről 

1996
Sakk